Reino de Italia puede referirse a:

 Reino ostrogodo de Italia, entre los años 493 y 553.
 Reino de Italia (Alta Edad Media), entidad política constituyente del imperio carolingio
 Reino de Italia (Sacro Imperio Romano), conjunto territorial vinculado al Sacro Imperio.
 Reino de Italia (1805-1814), al reino establecido por Napoleón en 1805 en el norte de la actual Italia. Este reino fue disuelto tras la abdicación de Napoleón en 1814.
 Reino de Italia (1861-1946), al reino surgido tras la unificación de los territorios italianos en 1861 hasta la proclamación de la República Italiana en 1946 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.